Mogiła (gmina Polska)
 Gmina Mogiła (Macedonia Północna)